Усть-Волчихинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Волчихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Усть-Волчиха.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1082 человека, в том числе 516 мужчин и 566 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1068 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Усть-Волчиха,
 село Усть-Кормиха.

Примечания 

Муниципальные образования Волчихинского района
Сельские поселения Алтайского края